Duncan Kibet – maratoneta keniota
 Hilda Kibet – mezzofondista e maratoneta keniota naturalizzata olandese
 Johnstone Kibet – maratoneta keniota
 Luke Kibet – maratoneta keniota
 Shedrack Kibet Korir – ex mezzofondista keniota
 Sylvia Kibet – mezzofondista e maratoneta keniota